

Afrique du Sud 
 Rawsonville (Cap-Occidental) voir : :en:Rawsonville

États-Unis 
 Rawsonville (Michigan)